Abdelkrim Bahloul (1950-) réalisateur, scénariste et comédien franco-algérien ;
 Bilal Bahloul (1986-), footballeur algérien ;
 Hicham Bahloul (1973-), acteur marocain. 
 Malik Bahloul (1981-), athlète français, spécialiste des courses de fond ;
 Mohand Belkacem Hacene Bahloul, (1939-), homme politique algérien ;
 Rami Bahloul (1991-), haltérophile tunisien ;
 Ramzi Bahloul (1989-), haltérophile tunisien.

Voir aussi 
 Chorfa n'Bahloul, un village kabyle.